Yelaphomte — рід птерозаврів родини Raeticodactylidae, що існував у пізньому тріасі.

Історія відкриття 
Викопні рештки птерозавра знайдені у 2012—2914 роках у відкладеннях формації Кебрада-дель-Барро у департаменті Каусете провінції Сан-Хуан на заході Аргентини у ході розкопок, що організовані Музеєм природознавства Національного університету Сан-Хуана. Було виявлено фрагмента рострума, що зберіг передню частину обох верхньощелепних кісток, піднебінні кістки, а також задня частина обох передщелепних кісток. Всі кістки добре збереглися.

Родова назва походить від аллентської мови, рідної мови народу уарпе, корінного населення провінції Сан-Хуан. Вона поєднує в собі слова «yelap» («звір») і «homtec» («повітря»), посилаючись як на заповнені повітрям пневматичні простори в його морді, так і на його здатність літати. Назва виду дана на честь Анхеля Прадеріо, члена групи полювання на скам'янілості, яка виявила типовий зразок.

Опис

Філогенія

Примітки 

Птерозаври
Плазуни тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2022
Вимерлі плазуни Південної Америки